Новоселани може да се отнася за:

 Новоселани, село в Община Долнени, Прилепско, Република Македония;
 Новоселани, село в Община Могила, Битолско, Република Македония.
 Новоселани, село в Община Чешиново-Облешево, Кочанско, Република Македония